5. edycja Ligi Europejskiej siatkarek impreza siatkarska odbywająca się w dniach 13 czerwca–14 lipca 2013 roku. W fazie grupowej wystąpiło 8 drużyn podzielonych na 2 grupy. Do turnieju finałowego awansowały najlepsze reprezentacje z każdej z grup, gospodarz oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca.

Uczestnicy

Grupa A

Wyniki spotkań 
Kolejka 1 -  Bursa

Kolejka 2 -  Budapeszt

Kolejka 3 -  Krajowa

Kolejka 4 -  Warna

Grupa B

Wyniki spotkań 
Kolejka 1 -  Leuven

Kolejka 2 -  Subotica

Kolejka 3 -  Hamburg

Kolejka 4 -  Ra’ananna

Final Four

Drużyny zakwalifikowane 
  - gospodarz
  - drugie miejsce grupy A
  - zwycięzca grupy B
  - drugie miejsce grupy B

Drabinka

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Liga Europejska siatkarzy 2013

Linki zewnętrzne

Przypisy 
 

Liga Europejska w piłce siatkowej
2013 w piłce siatkowej